Див. 

Валентина Кузнецова:

 Відомі представники 
 Кузнєцова Валентина Георгіївна (. 1949) — радянська і російська художниця, член-кореспондент Російської Академії мистецтв (2012).
 Кузнецова Валентина Григорівна — російський генетик, професор Санкт-Петербурзького державного університету, заслужений діяч науки РФ (2018).
 Кузнецова Валентина Михайлівна (1937-2010) — радянська лижниця і радіоінженер.
 Кузнецова Валентина Миколаївна (. 1948) — радянська і російська перекладачка, філолог-класик, біблеїстка.
 Кузнецова Валентина Тимофіївна (1909-1974) — радянська велогонщиця і ковзанярка.
Сторінки зі списками однофамільців-тезок